Miejscowości w USA:
 Lake Mills – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Lake Mills – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Lake Mills – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Lake Mills (ang. Lake Mills Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson